Madara – wieś w Bułgarii
 Madara – imię
 Madara – album the Gazette
 Madara – manga

Osoby o imieniu Madara 
 Madara Gruntmane
 Madara Līduma
 Madara Palameika

Zobacz też 
 Jeździec z Madary